Motociklistična Velika nagrada Portugalske 2004 je bila enajsta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2004. Potekala je 5. septembra 2004.

Razred MotoGP

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2004
2004